

Мілачев — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Мілачев — село в гміні Малянув Турецького повіту Великопольського воєводства